Силли (, ) — небольшой архипелаг в 45 км к юго-западу от полуострова Корнуолл, административно относящийся к графству Корнуолл, но имеющий особый статус sui generis и местный Совет.

Площадь архипелага 16,03 км², из них лишь 5 островов имеют площадь более 1 км², только они и населены. Остальные более 50 — необитаемые острова или скалы.

Архипелаг является самой западной и южной точкой Англии, а также самой южной точкой Великобритании.

На островах Силли промышленность не развита, основная статья экономики — туризм, архипелаг привлекает любителей дайвинга. Также развито садоводство, особенно разведение цветов.

Основные острова 
 Сент-Мэрис
 Треско
 Сент-Мартинс
 Брайер
 Сент-Агнес

Климат 

Климат архипелага океанический умеренный, один из самых мягких и тёплых в Соединенном Королевстве. Среднегодовая температура составляет +11,8 °C, для сравнения — в Лондоне она составляет +11,6 °C. Зимы здесь одни из самых тёплых в стране, зато лето не такое тёплое как на острове Великобритания. Архипелаг является одним из самых солнечных мест на юго-западе Королевства — в июле солнце светит здесь в среднем 7,6 часа в день (1690 часов в год). Снег выпадает очень редко (12 января 1987 года выпало 23 см, что является максимумом для архипелага). Самая низкая температура за всю историю −7,2 °С зарегистрирована 13 января 1987 года, самая высокая +27,8 °C — 16 августа 1947 года. Мороз наблюдается в среднем меньше 2 дней в году.

Население 
Население — 2200 человека (2011), из них 1068 проживает в городе Хью-Таун на крупнейшем острове Сент-Мэрис.

97,3 % — белые британцы, 2,4 % — другие белые и 0,3 % — метисы.

На островах существуют два футбольных клуба, разыгрывающих между собой чемпионат и три кубка.

История 
На островах Силли король Норвегии Олаф I Трюггвасон принял христианство у местного монаха-отшельника, после чего началась христианизация викингов.

Архипелаг с 1651 до 1986 года находился в состоянии Трёхсоттридцатипятилетней войны с Нидерландами. Она считается самой длинной войной в истории с наименьшими потерями, потому что боевые действия так и не начались.

У архипелага Силли 22 октября 1707 года произошло крупное кораблекрушение, унесшее от 1500 до 2000 жизней.

Галерея

См. также 
 Бишоп (скала)

Ссылки 
 Официальный сайт Совета Силли

Примечания